Aleksandr Szewczenko (ur. 1971) − rosyjski curler
 Aleksandr Szewczenko (ur. 2000) − rosyjski tenisista
 Aleksandr Szewczenko (ur. 1992) − rosyjski hokeista
 Aleksandr Szewczenko (1882–1948) − rosyjski malarz